Соха́нський

 Соханський Георгій Дмитрович (1826—1892) — генерал від артилерії (1892).
 Соханський Микола Миколайович ( 1907) — генерал-майор артилерії.